Виселки — деревня в Опочецком районе Псковской области России. Входит в состав Пригородной волости Опочецкого района.

Расположена в 17 км к югу от города Опочка, в 3 км к западу от автодороги на Себеж ().

Численность населения по состоянию на 2000 год составляла 26 человек, на 2012 год — 10 человек.

Примечания

Топографические карты 

Населённые пункты Опочецкого района